

Personnalités

Prénoms
 Landry de Paris († v. 656), évêque de Paris ou Saint-Landry de Paris
 Landry de Soignies († v. 700), évêque de Meaux ou Metz ou chorévêque, puis abbé de Hautmont et de Soignies ou Saint-Landry de Soignies
 Landry de Nevers (970-1028), comte de Nevers
 Landry Chauvin (né en 1968), entraîneur de football français
 Landry N’Guemo (né en 1985), footballeur camerounais

Patronymes
 (en ordre alphabétique)
 Adolphe Landry (1874-1956), homme politique et économiste, ministre de la Troisième République
 Alexis Landry (1721-1798), marchand acadien, un des fondateurs de la ville de Caraquet au Canada
 Ali Landry (1973-) Actrice américaine, modèle et reine du concours de beauté, Miss USA
 Amand Landry (1805-1877), homme politique canadien
 Antoine Landry (né en 1939), maire de Caraquet, membre de l'Ordre du Canada
 Aude Landry (née en 1962), actrice française
 Auguste-C. Landry (1846-1919), homme politique canadien, président du Sénat du Canada
 Bernard Landry (1937-2018), homme politique québécois
 Bernard Landry, entomologiste québécois
 Bernard-G. Landry (vers 1932-2014), écrivain et scénariste français
 Bruno Landry (né en 1959), humoriste canadien
 Carl Landry (né en 1983), joueur de basket-ball américain
 Charles-François Landry (1909-1973), écrivain suisse romand
 Claude Landry (né en 1955), homme politique canadien
 Conrad Landry (19?-), homme politique canadien
 David-Vital Landry (1866-1929), médecin, fermier et homme politique canadien
 Denis Landry (né en 1957), homme politique canadien
 Éric Landry (né en 1975), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Ève Landry (née en 1985), actrice et improvisatrice québécoise
 Fortuné Landry (1799-1895), mathématicien français qui travailla sur les nombres premiers
 Frédéric Landry (1886-1966), homme politique canadien
 Gaétan Landry (1987-), joueur de rugby français
 Gérard Landry  (1912-1999), acteur français d'origine argentine
 Harold Landry (né en 1996), joueur américain de football américain
 Israël Landry (1843-1910), instituteur, musicien, marchand de musique, rédacteur en chef et éditeur canadien
 Jacques Landry (né en 1969), coureur cycliste canadien
 Jean Landry (né en 1948), homme politique québécois
 Jon Landry (né en 1983), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Joseph Landry (1922-2008), homme d'affaires et sénateur canadien
 Kyle Landry (né en 1986), joueur de basket-ball canadien
 Marie-Marthe-Aldéa Landry (née en 1945), avocate et femme politique canadienne
 Maxime Landry, (né en 1987), chanteur canadien vainqueur de la Star Académie canadienne en 2009
 Monique Landry (née en 1937), femme politique fédérale du Québec
 Octave Landry (1826-1865), médecin et neurologue français
 Pierre Landry (1630-1701), graveur et éditeur d'estampes français
 Pierre-Amand Landry (1846-1916), homme politique canadien
 Roger D. Landry (1934-2020), militaire et homme d'affaires québécois
 Rosemarie Landry (née en 1946), soprano canadienne 
 Shenita Landry (née en 1987), joueuse de basket-ball américaine
 Tom Landry, (1924-2000), joueur de football américain et entraîneur
 Ulysse Landry (1950-2008), auteur-compositeur-interprète, romancier et poète canadien
 Valentin Landry (1844-1919), instituteur, inspecteur des écoles et journaliste
 Yvan Landry (né en 1931), musicien de jazz canadien

Dynasties
 La Tour-Landry, famille angevine

Personnages fictifs
 Hank Landry, général du SGC dans la série télévisée Stargate SG-1
 Landry Barbeau, un des personnages principaux de La Petite Fadette, roman de George Sand paru en 1849
 Steve Landry (boxeur)

Toponymes
 Landry, commune française de Savoie
 Landry, village canadien du Nouveau-Brunswick
 Landry, un quartier de Rennes
 Pont-Landry, village canadien du Nouveau-Brunswick
 Mausolée Landry, tombeau situé à Donaldsonville, en Louisiane (États-Unis).

Autres 
 Landry's Restaurant Inc une chaîne de restaurants à thème (dont les Rainforest Cafe)
 Landry, raton-laveur imaginaire inventé par la société japonaise Sanrio
 Landry Beyroux, association de course automobile des années 1890, créée par Justin Landry
 Paralysie ascendante de Landry, maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme